Сбо́рная Ла́твии по спидве́ю () — сборная, представляющая Латвию на международных соревнованиях по спидвею.

Уже в 1992 году сборная приняла участие в Командном чемпионате мира, а в 2013 году сборная Латвии впервые попала в полуфинал Кубка мира по спидвею.

Результаты в Кубке мира

См. также 
 Латвийская мотоциклетная федерация

Примечания

Ссылки 
 Сайт Латвийской мотоциклетной федерации

Латвия
Спидвей
Спидвей в Латвии